Sujiatun är en ort i Kina. Den ligger i provinsen Liaoning, i den nordöstra delen av landet, omkring 16 kilometer söder om provinshuvudstaden Shenyang.

Runt Sujiatun är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Shenyang,  km nordost om Sujiatun. Runt Sujiatun är det i huvudsak tätbebyggt.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Liaoning

WP:Projekt Kina